Europacupen i fotboll 1989/1990 vanns av AC Milan, Italien som därmed vann sin fjärde slutseger och den andra i rad då man i finalmatchen besegrade tvåfaldiga mästarna Benfica, Portugal med 1–0 i Wien den 23 maj 1990.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1989/1990 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1989/1990
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989 i Europa
1990 i Europa